По́лис

 Полис ( — город) — особая форма социально-экономической и политической организации общества, типичная для Древней Греции и Древней Италии.
 Полис (, от  — расписка, квитанция) — документ, удостоверяющий заключение договоров личного или имущественного страхования.
 Генеральный полис — страховой полис, удостоверяющий договор на услуги по систематическому страхованию.
 ПОЛИС — российский научный журнал в области политологии.

 Населённые пункты
 Полис () — курортный посёлок на мысе Акамас острова Кипр (в греческой его части).

Фамилия 
По́лис () — фамилия латышского происхождения. Известные носители:
 Полис, Айвар (род. 1972) — латвийский саночник, участник Олимпийских игр 1992 года.
 Полис, Александр Клементьевич (1861—1905) — русский военно-морской деятель, капитан 2-го ранга.
 Полис, Грег (1950—2018) — канадский хоккеист, левый нападающий.
 Полис, Джаред (род. 1975) — американский предприниматель и политик.
 Полис, Миервалдис (род. 1948) — советский и латвийский художник.

См. также 
 Мегаполис и мегалополис
 Метрополия, метрополис, метрополь